Рекорди швидкості:

 Рекорди швидкості на автомобілі
 Рекорди швидкості на рейках
 Рекорди швидкості в авіації